Hähnlein ist der Familienname folgender Personen:

 Roy Hähnlein (* 1987), deutscher Eishockeyspieler
 Stefan Hähnlein (* 1990), deutscher Sitzvolleyballspieler

Hähnlein steht für

 Hähnlein (Alsbach-Hähnlein), einen der drei Ortsteile von Alsbach-Hähnlein

Siehe auch:
 Hähnle
 Henlein